Адам Браун — міжнародний громадський діяч, філантроп, письменник та підприємець
 Адам Браун — канадський хокеїст